Quintanar de la Orden kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanar de la Orden (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Quintanar de la Orden (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar